Midway se poate feferi la:

 O grupă de insule din Oceanul Pacific denumite și Atolul Midway având o suprafață de 5,18 km²
 O bătălie navală lângă insulele Midway, din timpul celui de al doilea război mondial
 Numele unui film (1976) care ecranizează bătălia navală de la Miway
 Un aeroport din Chicago: Midway Airport
 Denumirea unui vapor (USS Midway) aparținând de US Navy SUA
 Un producător de jocuti video:Midway Games 

 Denumiri geografice din SUA:
 Midway (Alabama) 
 Midway (Arkansas) 
 Midway (Florida)
 Midway (Georgia)
 Midway (Iowa)
 Midway (Kentucky)
 Midway (Louisiana)
 Midway (Ohio)
 Midway (Pennsylvania)
 Midway (Tennessee)
 Midway (Texas)
 Midway (Utah)
 Midway Township (Minnesota)